Франкфурт-на-Майне:

 Франкфурт-на-Майне — часто называемый просто Франкфурт, крупнейший город земли Гессен.
 Франкфурт-на-Майне — крупнейший аэропорт Германии.